Нысанбаев — казахская фамилия. Известные носители:

 Нысанбаев, Абдималик Нысанбаевич (1937—2023) — советский и казахстанский философ.
 Нысанбаев, Ратбек (род. 1940) — казахстанский религиозный деятель.
 Нсанбаев, Боран (1918—1943) — Герой Советского Союза.